Jméno Židovice nese více obcí:
 Židovice (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Židovice (okres Litoměřice) – obec v okrese Litoměřice
 Židovice (okres Most) – zaniklá obec v okrese Most, dnes součást obce Bečov

…nebo částí obcí:
 Židovice (Libčeves) – část obce Libčeves v okrese Louny

 Židovice – lokalita u Jablonného v Podještědí

Externí odkazy